Danzell Gravenberch – calciatore olandese, fratello di Ryan
 Ryan Gravenberch – calciatore olandese, fratello di Danzell